

Persone 
Domenico Soldini (XVI-XVII secolo) – pittore italiano
Felice Soldini (1915-1971) – calciatore svizzero
Giovanni Soldini (1966) – velista italiano
Jean Soldini (1956) – filosofo, storico dell'arte e poeta svizzero di lingua italiana
Pier Angelo Soldini (1910-1974) – giornalista, scrittore e critico letterario italiano
Silvio Soldini (1958) – regista italiano

Altro
Soldini – comune dell'Argentina della Grande Rosario
Calzaturificio Fratelli Soldini – azienda calzaturiera italiana
Rifugio Elisabetta Soldini Montanaro – rifugio della Valle d'Aosta